Das Dach steht für:

 Das Dach (1956), italienisches Filmdrama von Vittorio De Sica
 Das Dach (1978), bulgarisches Filmdrama von Iwan Andowow

Siehe auch:
 Dach (Begriffsklärung)